Dans la mythologie grecque, Trézène est le fils de Pélops et le père d'Euphémos.
 Il a donné son nom à la cité grecque de Trézène en Argolide.